Whitechapel (wijk), een wijk in Londen
Station Whitechapel, een station in bovenstaande wijk
 Whitechapel (televisieserie), een Britse politieserie die speelt in deze wijk
 Whitechapel Gallery, een museum in dezelfde wijk
 Whitechapel (Lancashire), dorp in Noordwest-Engeland
 Whitechapel (band), een Amerikaanse band